oed of ud, een peervormig snaarinstrument
 afkorting van universitair docent